Reda – miasto w województwie pomorskim
 Reda – rzeka w województwie pomorskim
 reda – akwen
 Reda – stacja kolejowa w Redzie

Zobacz też 
 Dekanat Reda, Reda Pieleszewo, Reda Rekowo, Osiedle Reda